Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2023 probíhá v první polovině března 2023. Do singlové soutěže  indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v areálu Tennis Garden nastoupilo devadesát šest hráček. Patnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně tří šťastných poražených. Obhájkyní titulu je polská světová jednička Iga Świąteková, která předchozí sezóně získala jako čtvrtá žena na březnových mastersech Sunshine double. V semifinále ji vyřadila Kazaška Jelena Rybakinová.

Ve třetím kole porazila Petra Kvitová Lotyšku Jeļenu Ostapenkovou poměrem 0–6, 6–0 a 6–4. Jednalo se o první zápas v kategorii WTA 1000, včetně její předchůdkyně WTA Premier Mandatory a 5 hrané od roku 2009, v němž obě hráčky uštědřily soupeřce „kanára“ v navazujících setech. 33letá Kvitová se utkáním osamostatnila na čele statistiky nejvyššího počtu odehraných zápasů v kategorii WTA 1000 od roku 2009, když překonala 261 zápasů Wozniacké. V osmifinále pak Kvitová odvrátila čtyři mečboly světové trojce Jessice Pegulaové. Postupem mezi poslední osmičku pokořila jako čtvrtá tenistka hranici 35 čtvrtfinálových účastí v kategorii WTA 1000, čímž navázala na Radwaňskou, Halepovou a Wozniackou. Ani při dvanácté účasti v Indian Wells však neprošla do semifinále, po prohře s Marií Sakkariovou. Semifinále si v předchozí kariéře nikdy nezahrála ani ve druhé části Sunshine double, Miami Open.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2023